NK Domžale er en fodboldklub i Slovenien, som blev stiftet i 1921 under navnet DISK Domzale. I 1935 blev det ændret til det nuværende navn.

I 1991 var klubben med til at igangsætte den slovenske liga, men rykkede straks ned efter blot en sæson. Det tog en del år at vende tilbage, men i dag er den med i toppen.

Titler 
 Slovenske mesterskaber (2): 2007 og 2008. 
 Slovenske pokalturnering (2): 2010–11 og 2016–17. 
 Superpokalturnering (2): 2007 og 2011.

Historiske slutplaceringer

Prva liga

Nuværende trup
Pr. 25. april 2019.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Klubbens officielle hjemmeside

Fodboldklubber i Slovenien
Etableret i 1921